Вестермарк, Эдвард (1862—1939) — шведоязычный финский философ и социолог, один из пионеров сексологии.
 Вестермарк, Хелена (1857—1938) — финляндская писательница, художница и феминистка.